USS Growler je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Growler (1812) 
 USS Growler (1812-2) 
 USS Growler (SS-215) 
 USS Growler (SSG-577)

Growler